Dennerlein ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Dennerlein (* 1964), deutsche Jazzmusikerin
 Constantino Dennerlein (1932–2022), italienischer Schwimmer
 Fritz Dennerlein (1936–1992), italienischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Gallus Dennerlein (1742–1820), deutscher Abt des Klosters Banz 
 Johann Georg Wenzel Dennerlein (1781–1863), deutscher Theaterschauspieler und Opernsänger (Tenor)
 Max Dennerlein (1885–1957), deutscher Generalleutnant
 Norbert Dennerlein, deutscher evangelischer Theologe
 Thomas Dennerlein (1847–1903), deutscher Bildhauer